

Patronymes 
Igoumnov (masculin ; ) ou Igoumnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Constantin Igoumnov (1873-1948), pianiste et pédagogue russe.

Toponymes 
 , résidence de l'ambassadeur de France à Moscou.

Patronyme russe